Puchar Azji w Piłce Nożnej 2019 – składy uczestników. Wiek zawodników oraz liczba występów w kadrze zostały wyliczone zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2019 roku. Każda reprezentacja mogła powołać na turniej 23 zawodników, z czego 3 z nich miało prawo jedynie występować na pozycji bramkarza.

Grupa A

Trener:  Alberto Zaccheroni (ur. 1 kwietnia 1953)

Trener:  Milovan Rajevac (ur. 2 stycznia 1954) zastąpiony przez Sirisak Yodyardthai w dniu 10 stycznia 2019

Trener:  Stephen Constantine (ur. 16 października 1962)

Trener:  Miroslav Soukup (ur. 13 listopada 1965)

Grupa B

Trener:  Graham Arnold (ur. 3 sierpnia 1963)

Trener:  Bernd Stange (ur. 14 marca 1948)

Trener:  Noureddine Ould Ali (ur. 23 czerwca 1972)

Trener:  Vital Borkelmans (ur. 10 czerwca 1963)

Grupa C

Trener:  Paulo Bento (ur. 20 czerwca 1969)

Trener:  Marcello Lippi (ur. 12 kwietnia 1948)

Trener:  Aleksandr Kriestinin (ur. 19 września 1978)

Trener:  Sven-Göran Eriksson (ur. 5 lutego 1948)

Grupa D

Trener:  Carlos Queiroz (ur. 1 marca 1953)

Trener:  Srečko Katanec (ur. 16 lipca 1963)

Trener:  Park Hang-seo (ur. 4 stycznia 1959)

Trener:  Ján Kocian (ur. 13 marca 1958)

Grupa E

Trener:  Juan Antonio Pizzi (ur. 7 czerwca 1968)

Trener:  Félix Sánchez (ur. 13 grudnia 1975)

Trener:  Miodrag Radulović (ur. 23 października 1967)

Trener:  Kim Yong-jun (ur. 19 lipca 1983)

Grupa F

Trener:  Hajime Moriyasu (ur. 23 sierpnia 1968)

Trener:  Héctor Cúper (ur. 16 listopada 1955)

Trener:  Pim Verbeek (ur. 12 marca 1956)

Trener:  Ýazguly Hojageldyýew (ur. 16 lutego 1977)

Przypisy 

2019 w piłce nożnej